

Sigle 
CASA est le sigle de :
 Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima, un constructeur aéronautique espagnol ;
 Crédit agricole SA, une banque française ;
 Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, en France ;
 Communautés d’Accueil dans les Sites Artistiques, une association française à but non lucratif ;
 Campus Activated Subscriber Access, une méthode d'accès aux contenus payants mise en place par Google Scholar.

Nom 
Casa peut désigner :
 Casablanca, une ville au Maroc dont « Casa » est une abréviation familière ;
 Casa, une chaîne de télévision québécoise ;
 Casa, une enseigne belge de magasins de décoration ;
 Vittoria Casa (1958-), une femme politique italienne.

Voir aussi